The Wailers est un nom porté par plusieurs groupes :

 The Wailers, groupe jamaïcain de ska, de rocksteady puis de reggae composé principalement de Bob Marley, Peter Tosh et Bunny Wailer ;
 The Wailers, nom donné aux musiciens de Bob Marley, qui ont continué après sa mort sous le nom de « Wailers Band », qui tourne aujourd'hui avec le bassiste Aston Familyman Barrett à sa tête ;
 The Wailers groupe américain considéré comme pionnier du garage rock et souvent appelé « The Fabulous Wailers » ;
 The Original Wailers, groupe de scène composé d'ancien musiciens des Wailers (Al Anderson, Junior Marvin qui quitte le groupe en 2011, Tyrone Downie qui participe à la tournée 2014), auteur d'un EP en 2012, Miracle.

Voir aussi 

 The Wailers Live (Dvd)
 The Wailers Live (album)